Trabuchellesi – abitanti di Isola di Fondra
Trabuchellesi – abitanti di Trabuchello